Daniel Johansson kan syfta på:
Daniel Glimmenvall, tidigare Johansson (född 1974), svensk ishockeyspelare
Daniel Johansson (född 1980), svensk operasångare
Daniel Johansson (född 1987), svensk fotbollsspelare
Daniel Johansson, en svensk gokartförare
Rosa Mannen, egentligen Daniel Johansson, svensk youtubare